Алекса́ндр Степа́нов:
 Степанов, Александр Авакович (1908—1976) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 
 Степанов, Александр Алексеевич (1925—1999) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Александр Андреевич (ST; род. 1988) — российский рэп-исполнитель.
 
 Степанов, Александр Викторович (род. 1941) — русский и советский искусствовед.
 
 Степанов, Александр Вячеславович (род. 1996) — российский футболист.
 Степанов, Александр Иванович (род. 1935) — советский футболист.
 
 
 Степанов, Александр Петрович (1781—1837) — русский писатель, губернатор Енисейской и Саратовской губерний.